Un concerto pour violon est un concerto pour violon solo et ensemble instrumental.

C'est aussi le titre de nombreuses œuvres :
 Concerto pour violon de Jean-Sébastien Bach ;
 Concerto pour violon de Samuel Barber ;
 Concerto pour violon de Mason Bates ;
 Concerto pour violon de Beethoven ;
 Concerto pour violon d'Ernest Bloch ;
 Concerto pour violon de Johannes Brahms ;
 Concerto pour violon de Benjamin Britten ;
 Concerto pour violon de Frederick Delius ;
 Concerto pour violon d'Henri Dutilleux  ;
 Concerto pour violon d'Edward Elgar ;
 Concerto pour violon d'Alexandre Glazounov ;
 Concerto pour violon d'Aram Khatchatourian ;
 Concerto pour violon d'Erich Wolfgang Korngold ;
 Concerto pour violon d'Édouard Lalo ;
 Concerto pour violon de Frank Martin ;
 Concerto pour violon de Carl Nielsen ;
 Concerto pour violon d'Ottorino Respighi ;
 Concerto pour violon d'Anton Rubinstein :
 Concerto pour violon de Robert Schumann ;
 Concerto pour violon d'Arnold Schönberg ;
 Concerto pour violon de Roger Sessions ;
 Concerto pour violon de Jean Sibelius ;
 Concerto pour violon de Richard Strauss ;
 Concerto pour violon d'Igor Stravinsky ;
 Concerto pour violon de Tchaïkovski.

Autres 
 Concertos pour violon de Johann Sebastian Bach
 
 
 
 Concerto pour violon 4 de Mozart
 Concerto pour violon 5 de Mozart
 Concerto pour violon 5 de Paganini
 Concerto pour violon 6 de Mozart
 Concerto pour violon 7 de Mozart
 Concerto pour violon 16 de Giovanni Battista Viotti
 Concerto pour violon 18 de Giovanni Battista Viotti
 Concerto pour violon 22 de Giovanni Battista Viotti.
Concerto pour 2 violons en sol mineur de Antonio Vivaldi

Voir aussi